L'Indian Wells Masters 2002 (conosciuto anche come Pacific Life Open per motivi di sponsorizzazione) 
è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. 
È stata la 26ª edizione dell'Indian Wells Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2002, 
e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2002. 
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, 
dal 6 al 17 marzo 2002.

Campioni

Singolare maschile 

 Lleyton Hewitt ha battuto in finale  Tim Henman, 6–1, 6–2

Singolare femminile 

 Daniela Hantuchová ha battuto in finale  Martina Hingis, 6–3, 6–4,

Doppio maschile

 Mark Knowles /  Daniel Nestor hanno battuto in finale  Roger Federer /  Maks Mirny, 6–4, 6–4

Doppio femminile

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs hanno battuto in finale  Elena Dement'eva /  Janette Husárová, 7–5, 6–0

Collegamenti esterni

 

 
ATP Tour 2002